В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1978 федерациями соответствующих стран.

Группа 1

Аргентина

Венгрия

Италия

Франция

Группа 2

ФРГ

Польша

Тунис

Мексика

Группа 3

Бразилия

Швеция

Испания

Австрия

Группа 4

Нидерланды

Иран

Перу

Шотландия

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по футболу 1978
1978